Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Qatar ExxonMobil Open 2020. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizieren sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 4. und 5. Januar 2019 stattfindet.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  (PDF; 80 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Doha